Ernst Casimir van Lippe-Biesterfeld (1842-1904)
 Ernst Casimir van Nassau-Diez (1573-1632)
 Ernst Casimir van Nassau-Weilburg (1607-1655)
 Ernst Casimir van Oranje-Nassau (1822-1822)